Блинков — русская фамилия.

Известные носители:
 Блинков, Александр Александрович (1911—1995) — живописец, педагог.
 Блинков, Владимир Георгиевич (1901—1974) — советский футболист, тренер.
 Блинков, Всеволод Константинович (1918—1987) — советский футболист, тренер.
 Блинков, Георгий Николаевич (1897—1984) — доктор биологических наук, профессор ТГПИ.
 Блинков, Константин Георгиевич (1896—1947) — российский и советский футболист, тренер.

Блинкова 
 Блинкова, Анна Владимировна (род. 1998) — российская теннисистка.
 Блинкова, Фёкла Сергеевна (1904—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Петрова-Блинкова, Галина Васильевна (род. 1956) — советская конькобежка.
 Блинкова, Юлия Николаевна (1924—1992) — советская хоккеистка.

См. также 
 Блинково
 Блинов
 Блиновский